Biscaglia – provincia della Spagna, nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Golfo di Biscaglia – parte dell'oceano Atlantico, situata tra Francia e Spagna
 Nuova Biscaglia – provincia del Vicereame della Nuova Spagna